Зара Якоб (1399–1468) — негус Ефіопії з Соломонової династії.
 Альберто да Зара (італ. Alberto Da Zara; * 8 квітня 1889, Падуя — † 4 червня 1951, Фоджа) — італійський військово-морський діяч, адмірал .
 Зара Філліпс (  15 травня 1981, м. Лондон, Англія) — найстарша онука британської королеви Єлизавети II та герцога Единбурзького Філіпа, донька принцеси Анни та її чоловіка, капітана Марка Філліпса.
 Зара — італійська і угорська назва хорватського міста Задар.
 Zara (1931) «Зара» (італ. Zara) — військовий корабель, головний корабель у серії важких крейсерів типу «Зара» Королівських ВМС Італії за часів Другої світової війни.
 Zara — флагманська торговельна мережа Inditex Group.